Kracke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kracke (1910–1989), deutscher Musiker und Komponist
 Helmut Kracke (1900–1986), deutscher Versicherungsmathematiker
 Peter Kracke (1943–1993), deutscher Fußballspieler
 Rolf Kracke (1932–2010), deutscher Ingenieur
 Veronika Kracke (* 1958), deutsche Künstlerin

Siehe auch:

 Krake